Blücher är ett efternamn.

Personer med efternamnet
Erik Blücher (född 1953), norsk högerextremist
 Franz Blücher (1896–1959), politiker
 Gebhard Leberecht von Blücher (1742–1819), en preussisk officer
Gebhard von Blücher (1865–1931), make till Evelyn, prinsessan Blücher
 Gösta Blücher (1936–2018), svensk arkitekt och ämbetsman
 Heinrich Blücher (1899–1970), filosof
 Vasilij Blücher (1889–1938), sovjetisk fältmarskalk (uppkallad efter den preussiska generalen)
 Wolfgang Graf von Blücher (1917–1941), tyska fallskärmsjägare under andra världskriget

Tyska efternamn